Deutsche 3. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* Deutsche 3. Armee (Deutsch-Französischer Krieg), erster gesamtdeutscher Heeresverband im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71
 3. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 3. Armee (Wehrmacht), Armee im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch
 3. Panzerarmee (Wehrmacht)